Иван Алейников:
* Алейников, Иван Григорьевич (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Алейников, Иван Сергеевич (1905 — ?) — полковник, командир дивизии ПВО.